Аббас () — арабская фамилия. Известные носители:
 Аббас, Али (род. 1986) — иракско-австралийский футболист.
 Аббас, Али Махмуд (род. 1964) — сирийский военачальник, министр обороны Сирии с 28 апреля 2022, корпусной генерал.
 Аббас, Асылжан Бабакожаулы (род. 1999) — казахстанский футболист.
 Аббас, Бассим (род. 1982) — иракский футболист.
 Аббас, Ихсан (1920—2003) — палестинский арабист и исламовед.
 Мансур Аббас (род. 1974) — израильский политик.
 Аббас, Махмуд (род. 1935) — палестинский политик, президент Государства Палестина с 2013.
 Аббас, Сохайль (род. 1975) — пакистанский хоккеист на траве.
 Аббас, Ферхат (1899—1985) — один из лидеров борьбы за независимость Алжира.
 Аббас, Хишам (род. 1963) — египетский поп-певец.
 Аббас, Ходжа Ахмад (1914—1987) — индийский писатель, продюсер, сценарист, кинорежиссёр и журналист.
 Аббас, Эсса (род. 1960) — кувейтский прыгун в длину. Участник летних Олимпийских игр 1980 года.
 Аббас, Юсуф Салех (род. ок. 1953) ― чадский политический деятель. См. также 
 Аббас (имя)